McDonnell Douglas DC-10 () — американский трехдвигательный турбореактивный широкофюзеляжный авиалайнер производства компании McDonnell Douglas. DC-10 был создан как замена самолёту Douglas DC-8 на дальнемагистральных рейсах. Первый полёт состоялся 29 августа 1970 года, а 5 августа 1971 года его ввела в эксплуатацию авиакомпания American Airlines.

Самолет имеет два турбореактивных двигателя на пилонах под крылом и третий — в основании вертикального стабилизатора. Стандартная компоновка с двумя проходами рассчитана на 270 мест в двух классах. Первоначальная модель DC-10-10 имела дальность полета 6 500 километров и предназначалась для трансконтинентальных рейсов. Модель DC-10-15 имела более мощные двигатели для жарких и высокогорных аэропортов. Модели DC-10-30 и −40 имели третью основную стойку шасси для выдерживания большего веса, и каждая из них имела межконтинентальную дальность полета до 9 600 километров. Также на основе DC-10-30 был построен самолёт KC-10 Extender, заправщик военно-воздушных сил США.

Дефект конструкции грузовых дверей стал причиной низких показателей безопасности на ранних этапах эксплуатации. После катастрофы рейса 191 авиакомпании American Airlines, ставшей самой смертоносной авиационной катастрофой в истории США, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в июне 1979 года прекратило эксплуатацию всех американских самолетов DC-10. В августе 1983 года компания McDonnell Douglas объявила о прекращении производства из-за отсутствия заказов, так как после катастрофы 1979 года самолет вызвал широкое общественное осуждение и имел плохую репутацию с точки зрения экономии топлива. Конструктивные недостатки были устранены, а количество часов эксплуатации увеличилось, и впоследствии показатели безопасности стали сравнимы с аналогичными показателями пассажирских самолетов той эпохи.

Производство закончилось в 1989 году, а авиакомпаниям было поставлено 386 самолетов, наряду с 60 самолетами-заправщиками KC-10. DC-10 обогнал по продажам аналогичный Lockheed L-1011 TriStar. На смену ему пришел удлинённый и более тяжёлый McDonnell Douglas MD-11. После слияния с McDonnell Douglas в 1997 году компания Boeing модернизировала многие находящиеся в эксплуатации DC-10 в MD-10 со стеклянной кабиной, чтобы устранить необходимость в должности бортинженера. В феврале 2014 года DC-10 совершил свой последний коммерческий пассажирский рейс. Грузовые авиакомпании продолжают эксплуатировать его как грузовой самолет, его крупнейшим оператором является FedEx Express. Несколько DC-10 были переоборудованы для воздушного пожаротушения. Часть DC-10 выставлена в музеях, а часть находится на хранении.

Аэродинамическая схема 

Турбовентиляторный низкоплан с двумя двигателями под крылом и одним — в хвостовой части над фюзеляжем, со стреловидным крылом и однокилевым оперением.

История 
Разработанный по заказу авиакомпании American Airlines, обратившейся одновременно к компаниям Douglas Aircraft (позже, после слияния, McDonnell Douglas) и Lockheed Corporation с аналогичным техническим заданием, этот самолёт, несмотря на некоторые проблемы, возникшие в начальный период эксплуатации, стал очень удачным широкофюзеляжным коммерческим авиалайнером.

В начале он задумывался как двухмоторный, но вскоре ему был добавлен третий двигатель, установленный в основание киля. Это было сделано, чтобы он мог отвечать требованиям American Airlines, которая хотела использовать этот самолёт на уже существующих взлетных площадках. Кроме этого, американские правила на ту эпоху запрещали полёты над Атлантическим океаном одно- и двухдвигательных самолётов. Работы над DC-10 начались в феврале 1968 года и сразу же последовали заказы от American Airlines и United Airlines. Первый полёт выполнен 20 августа 1970 года.

Первый среднемагистральный DC-10-10 начал свою службу в American Airlines в августе 1971. В это же время уже полным ходом шли работы над дальнемагистральным DC-10-30, который снабжался более мощными двигателями, дополнительными топливными баками и усиленными шасси. Больше всего DC-10 было построено именно в модификации DC-10-30, включая транспортный вариант, в то же время авиакомпании Northwest Airlines и Japan Airlines заказали самолёт в модификации DC-10-40 с двигателями Pratt & Whitney JT9D. ВВС США заказали также 60 DC-10 в модификации KC-10A в качестве летающего танкера.

Производство узлов и агрегатов, комплектующих и деталей самолётов велось по субподрядам на предприятиях авиастроительной отрасли, на арендуемом казённом оборудовании для выполнения правительственных и военных заказов (что было запрещено законодательно) несколькими субподрядчиками: Aeronca (Мидлтаун, Огайо); Convair (Сан-Диего, Калифорния);  (Чула-Виста и Риверсайд, Калифорния).

Производство самолёта прекращено в 1989 году. Многие пассажирские машины переделаны в грузовые. По состоянию на февраль 2010 в эксплуатации находятся 168 машин типа DC-10 (включая танкеры), из них 67 принадлежат FedEx, а 59 Военно-воздушным силам США. FedEx постепенно выводит DC-10 из парка. 24 февраля 2014 года совершён последний пассажирский рейс DC-10 из Бирмингема в Дакку авиакомпании Biman Bangladesh Airlines из Бангладеш. В настоящее время DC-10 эксплуатируется только в грузовом или военно-транспортном варианте.

Модификации 
 DC-10-10 — базовая модель с трехопорным шасси. Устанавливались двигатели GE CF6-6D. Выпущено 122 единиц.
 DC-10-10CF — выпущено 9 единиц.
 DC-10-15CF — оснащались более мощными двигателями GE CF6-50C2F. Выпущены с 1981 по 1983 гг. по заказу мексиканских компаний Mexicana и Aeromexico в количестве 7 шт.
 DC-10-30 — оснащались двигателями GE CF6-50C. Увеличена взлетная масса потребовала установки дополнительной двухколесной опоры под фюзеляжем.
 DC-10-30CF — грузовая версия. Выпущено 27 экземпляров.
 DC-10-30ER — с форсированными двигателями GE CF6-50C2B и дополнительным топливным баком в заднем грузовом отсеке.
 DC-10-30AF — грузовая версия. Выпущено 10 экземпляров.
 DC-10-40 — увеличенной грузоподъемностью с дополнительной двухколесной опорой под фюзеляжем. Оснащались двигателями Pratt-Whitney JT9D-15. Оборудованы дополнительными топливными баками и 90 см удлинителями на законцовках крыла
 DC-10-40S — Оснащались двигателями Pratt & Whitney JT9D-20. По заказу Japan Airlines были оснащены двигателями Pratt & Whitney JT9D-59A.
 DC-10-50 (не выпускался) — должен был оснащаться 2мя двигателями Rolls-Royce RB211.
 KC-10 Extender — версия DC-10-30CF для дозаправки в воздухе. Выпущены для ВВС США в количестве 60 штук.
 KDC-10 Extender — версия DC-10-30CF для дозаправки в воздухе. Выпущены для Королевских ВВС Нидерландов.
 DC-10 — противопожарный самолет.
 MD-10 — модификация с унифицированной кабиной от MD-11.

Авиакомпании-операторы

Лётно-технические характеристики 
Приведённые ниже характеристики соответствуют модификации DC-10-40:
 Количество пассажиров: до 380 человек
 Двигатели:
 Pratt & Whitney JT9D-20 49,000 lb (22,25 т) или
 Pratt & Whitney JT9D-59A 53,000 lb (24,1 т);
 Максимальный взлётный вес: 259 450 кг
 Максимальная дальность полёта: 11 685 км
 Крейсерская скорость на высоте 10 000 метров: 908 км/час
 Размах крыла: 50,4 м
 Максимальная длина: 55,5 м
 Максимальная высота: 17,7 м

Аварии и катастрофы 
По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 10 января 2020 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 33 самолёта McDonnell Douglas DC-10. McDonnell Douglas DC-10 пытались угнать 9 раз, при этом погиб 1 человек. Всего в этих происшествиях погибли 1432 человека; это худший показатель среди всех широкофюзеляжных лайнеров.

За большое количество громких аварий и катастроф, произошедших из-за технических неисправностей, самолёт имел плохую репутацию и получил неофициальное прозвище «Death Cruiser 10» («Смертельный крейсер 10»).

В кино 
 В 1975 году показан во французском фильме «Дикарь» в сцене, когда ревнивый жених в погоне за убегающей невестой пытается руками задержать взлетающий самолёт.
 В 1981 году показан в кинокомедии «Невезучие». Герои Пьера Ришара и Жерара Депардьё вылетают на DC-10 из Парижа в Акапулько.
 В 1985 году показан в американском боевике «Коммандо» в сцене, когда главный герой убегает из взлетающего авиалайнера.
 В 1986 году взлетающий DC-10 показан в заставке музыкальной телепрограммы «Цветы и песни Сан-Ремо в Москве» (звучит песня Лоретты Годжи «Io nascero»).
 В 1989 году снят художественный фильм «Тысячелетие» — один из столкнувшихся самолётов был DC-10.
 В 1990 году показан в фильме «Один дома».
 В 1992 году снят художественный фильм «Тысяча героев» (). Этот фильм основан на реальных событиях — катастрофе в Су-Сити.
 В 2000 году режиссёр Брюс Бранит снял короткометражный фильм «». Фильм с участием Джерэми Ханта показывает самолёт McDonnell Douglas DC-10, который успешно совершил вынужденную посадку на шоссе  в Лос-Анджелесе.

Фотогалерея

См. также 
 McDonnell Douglas MD-11
 Lockheed L-1011 TriStar

Примечания

Ссылки 
 Пролет DC-10 над взлетной полосой.

Самолёты McDonnell
Широкофюзеляжные самолёты
Трёхдвигательные реактивные самолёты
Низкопланы
Дальнемагистральные самолёты